Toto je seznam obcí v departementu Ardèche ve Francii, jichž je celkem 339:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Ardèche